Ḩişārak är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Nangarhar, i den östra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Kabul.

Omgivningarna runt Ḩişārak är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Ḩişārak är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Nangarhar (provins)